Szörény (keresztnév)
Szörény (település)
Szörény vármegye
Szörényvár (Szörénytornya, Drobeta-Turnu Severin) település